Chiara Galiazzo (1986) – cantante italiana
 Marco Galiazzo (1983) – arciere italiano